Hasenfratz ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hasenfratz (1872–1939), Schweizer Maler 
 Ferdinand Hasenfratz (1858–1943), deutscher Heimatforscher und Schriftsteller
 Frank Hasenfratz (* 1935), ungarisch-kanadischer Unternehmer, siehe Linamar
 Gerhard Hasenfratz (* 1947) deutscher Augenarzt, Ultraschallpionier
 German Hasenfratz (1927–2008), deutscher Fotograf und Maler
 Hans-Peter Hasenfratz (1938–2016), Schweizer Religionswissenschaftler
 Klaus Hasenfratz (* 1946), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Linda Hasenfratz (* 1966), kanadischer Unternehmerin, siehe Linamar
 Oliver Hasenfratz (1966–2001), deutscher Film- und Fernsehschauspieler
 Peter Hasenfratz (1946–2016), ungarisch-schweizerischer Physiker an der Universität Bern
 Walter Hasenfratz (1904–1983), Schweizer Maler 

Siehe auch:
 Ruine Hasenfratz
 Hassenfratz
 Dasypodius